La nazionale di pallavolo femminile del Portogallo è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Portogallo ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Portogallo.

Rosa
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo 2019.

Risultati

Campionato europeo

European Golden League

European Silver League

Giochi della Lusofonia

Giochi del Mediterraneo

Collegamenti esterni
 

 
Pallavolo